Osmoy pode se referir a:
 Osmoy (Cher)
 Osmoy (Yvelines)

Desambiguações de topônimos